Preda poate fi:

 Cezar Preda
 Cristian Preda
 Elena Preda
 Florea Preda
 Florin Preda-Dochinoiu
 Ion Preda
 Marin Preda
 Nicolae Preda
 Preda Drugănescu
 Preda Mihăilescu
 Radu Preda
 Sorin Preda
 Ștefan Preda
 Victor Preda
 Virgil Preda

Vezi și 
 Predoiu
 listă de nume românești - litera P#Pr

Nume de familie românești